Wiegleb ist der Familienname folgender Personen: